Сокращение КНС (кириллицей) может означать:
 Кремний на сапфире (иногда записывается через дефисы: «кремний-на-сапфире») — технология изготовления полупроводниковых приборов.
 Канализационная насосная станция — комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, использующийся для перекачки сточных вод.
 Кодовый неоновый светомаяк
 Конфедерация независимых систем — государственное образование в вымышленной вселенной «Звёздных войн».
 Комитеты народного сопротивления — коалиция различных палестинских военизированных организаций, выступающих против мирного урегулирования с Израилем.
 Коэффициент надёжности системы

См. также 
  (латиницей) — стр. значений